Панское — название населённых пунктов:

Россия 
 Панское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Панское — деревня в Советском районе Курской области.
 Панское — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Панское — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Панское — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Панское — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Панское — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Панское — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Панское — железнодорожная платформа в Черкасской области.

См. также 
 Панское (Джарылгач) — озеро лиманного типа в Крыму.
 Панское — комплекс античных греческих усадеб, расположенный на берегу одноимённого озера.
 Большое Панское
 Малое Панское
 Панское-1
 Панское-2
 Панское-3